Димитър Андреев Зографов с псевдоним Митроминов е български военен, полковник, и революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 

Зографов е роден на 15 август 1877 година в град Велес, тогава в Османската империя. Учи във Велес и Скопие. В 1894 година се заселва в София с цялото си семейство. През 1900 година завършва Военното училище и е произведен в офицерски чин. Започва да служи в осми резервен полк. През 1902 година си подава оставката и се присъединява към Върховния комитет. В 1902 година, в навечерието на Горноджумайското въстание излиза в редовен полагаем отпуск, а след изтичането му подава заявление за излизане в запас и участва във въстанието. Участва и в Илинденско-Преображенското въстание като войвода на чета. На 19/20 август 1903 година води голямо сражение с турски аскер при Бела река в Пирин, но успешно измъква четата си.. Бил е командир на втора експедиционна жп дружина, десета пионерна дружина и жп дружина.

Зографов е сред дейците, които работят за война с Османската империя и против разбирателство с младотурския режим. В 1910 година министър-председателят Александър Малинов се оплаква на Атанас Шопов, че Зографов му пише писма, в които го заплашва със смърт.

След избухването на Балканската война в 1912 година Зографов става командир на 11 сярска дружина на Македоно-одринското опълчение. Награден е с орден „За храброст“ IV степен. В Първата световна война командва жп дружина. За бойни отличия и заслуги във войната е награден с народен орден „За военна заслуга“, V степен.

Умира на 27 февруари 1940 година в София.

Военни звания 
 Подпоручик (1900)
 Поручик (27 септември 1904)
 Капитан (1908)
 Майор (16 март 1917)
 Подполковник (27 ноември 1918)
 Полковник

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Родени във Велес
Български полковници
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Двадесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Починали в София
Рензови
Носители на орден „За военна заслуга“
Български имигранти от Македония в София
Участници в Горноджумайското въстание